Briceni se poate referi la:
 Briceni, oraș, capitala raionului Briceni
 Raionul Briceni din Republica Moldova
 Briceni, comună în raionul Dondușeni

Localități omonime din Republica Moldova